Кондрашев, Кондрашёв — русская фамилия. 

Имя Кодрат – латинское и означает четырёхугольный, квадрат; иносказательно – широкоплечий. Отмечается, что так назывались воины-копьеметатели в римских легионах. 

Среди 70 апостолов есть один с именем Кодрат, в русской и православной традиции Кондратий, отмечается 21 сентября и в День памяти апостолов. Варианты имени - Кондрат, уменьшительные Кондратьюшка, Кондратка, Кондраха, Кондраша, Коня. От ласкового Кондрáша произошло прозвище – Кондрáшевы дети, а от него и домашнее отчество – Кондрáшев. 

Самой популярной среди потомков любого Кондратия была прямая фамилия Кондратьев (их в 10 раз больше), намного меньше было Кондратовых, Кондратовичей, Кондратиковых и Кондратенко.

В Москве 1901 г. и 1917 по алфавиту жителей среди тысяч фамилий нет ни одной с ударением на последний слог и написанием Кондрашов, есть только фамилия Кондрашев, возможно, с переменой ударения на последний слог по традиции и заменой Е на Ё.  А от домашнего прозвища Кондрáша произошли фамилии Кондрашевский и Кондрашин.

В советское время, когда в чиновничество хлынула масса малообразованных людей, написание фамилии изменилось по принципу «как слышится, так и пишется». На 2013 год среди телефонных абонентов Москвы имелось 9899 Кондрашовых и 693 людей, сохранивших написание фамилии Кондрашев.

Известные носители:

 Кондрашёв, Александр Петрович (1921—1982) — Герой Советского Союза.
 Кондрашёв, Василий Васильевич (1903—1975) — полный кавалер ордена Славы.
 Кондрашёв, Игорь Сергеевич (род. 1948) — российский дипломат, посол России в Никарагуа, Сальвадоре и Гондурасе.
 Кондрашев, Пётр Иванович (род. 1949) — российский предприниматель, крупнейший владелец ОАО «Сильвинит».
 Кондрашев, Сергей Александрович (1923—2007) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант; и. о. резидента, под прикрытием в должности 1-го секретаря посольства СССР в Великобритании.
 Кондрашев, Тихон Алексеевич (1911—?) — театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1958).
 Кондрашев, Фёдор Кондратьевич (1744 —1811) — русский крестьянин, получивший в 1769 году билеты Мануфактур-коллегии на шелкоткачество, впоследствии крупный фабрикант в деревнях Фрязино и Щёлково Московской губернии.

См. также 
 Кондрашов
 Кондрашин
 Кондрашкин
 Кондратов

Примечания